{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Open de Moselle 
 | rok = 2010 
 | datum=20. – 26. září 2010
| ročník=13.
| místo=Mety, francie
| povrch=tvrdý / hala
| rozpočet=450 000 €
| champms=  Gilles Simon
| champmd= Dustin Brown /  Rogier Wassen
}}

Tenisový turnaj ATP Open de Moselle 2010' se konal ve dnech 20. až 26. září ve francouzských Métách. Hrálo se na uzavřených dvrcích s tvrdým povrchem v komplexu Arénes de Metz. Odměny činily 450 000 EUR.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Ivan Ljubičić (2. kolo)
  Richard Gasquet (semifinále, odstoupil)
  Michaël Llodra (odstoupil)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (vítěz)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Philipp Kohlschreiber
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Gilles Simon
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Richard Gasquet
| RD1-score3-1= 
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=Q
| RD1-team4= Mischa Zverev
| RD1-score4-1=w/o
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Gilles Simon
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2='6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=Q
| RD2-team2= Mischa Zverev
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinále)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (finále)
  Michael Kohlmann /  Jarkko Nieminen (1. kolo)
  Johan Brunström /  Christopher Kas ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2010